Mithra (god), een Indo-Iraanse god
Mithra (bedrijf), een Belgisch farmabedrijf